Беляки — многозначный термин.

Дворянский род 
 Беляки — польский дворянский род.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Беляки — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Беляки — деревня в  Ельском районе Гомельской области.
 Беляки — деревня в Дятловском районе Гродненской области. 
 Беляки — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Беляки — посёлок в Богучанском районе Красноярского края.

Украина 
 Беляки — село в Семёновском районе Полтавской области.

См. также 
 Беляк